Bresciani ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bresciani (1798–1862), italienischer Jesuit, Schriftsteller und katholischer Essayist
 Arturo Bresciani (1899–1948), italienischer Radrennfahrer
 Carlo Bresciani (* 1949), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Costantino Bresciani Turroni (1882–1963), italienischer Ökonom, Hochschullehrer, Politiker und Minister